Zebisch ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Josef Zebisch (1920–1988), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Jacqueline Zebisch (* 1984), deutsche Pop-Sängerin, Künstlernamen sind  Junia und Ella Endlich